Buffetaut kan som auktorsförkortning betyda:

 Eric Buffetaut
 Éric Buffetaut

Robotskapade auktorsförkortningar